Макси́м Ви́кторович Ти́щенко (30 августа 1974, Запорожье, Украинская ССР, СССР) — российский и украинский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям в составе волгоградского «Ротора».

Карьера игрока 
Является воспитанником запорожского футбола. Профессиональную карьеру начал в местной команде «Виктор». Отыграв в ней два сезона перебрался в другой запорожский клуб «Металлург», выступавший в Высшей лиге Украины. Основную часть своей карьеры провёл в волгоградском «Роторе», в составе которого выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России, а также принимал участие в еврокубках. В начале 2008 года перешёл в курский «Авангард», возглавляемый его бывшим одноклубником Валерием Есиповым. В том же году получил капитанскую повязку. В начале февраля 2010 года появилась информация о том, что Максим Тищенко завершил карьеру футболиста, но всё межсезонье он провёл на сборах в клубе Второго дивизиона «Губкин». 14 апреля 2010 года был внесён в заявку костромского «Динамо» для участия в зоне «Запад» Второго дивизиона.

Карьера тренера 
В начале 2011 года получил тренерскую лицензию категории C, которая позволит ему работать тренером детско-юношеских школ. В 2011 году работал помощником тренера в костромском «Динамо». C июня 2012 по сентябрь 2013 года — помощник главного тренера кировоградской «Звезды».

С января 2014 года был главным тренером литовского клуба «Банга» (Гаргждай).

В 2020 году — главный тренер команды «Химки-М».

Достижения 
 Командные
 Серебряный призёр чемпионата России: 1997
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1996
 Финалист Кубка Интертото: 1996

 Личные
 Лучший защитник зоны «Центр» Второго дивизиона: 2009

Участие в еврокубках 
 Кубок Интертото 1996: 8 игр
 Кубок УЕФА 1997/1998: 2 игры
 Кубок УЕФА 1998/1999: 2 игры

Примечания 

Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Виктор»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Динамо-д» Ставрополь
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Динамо» Кострома
Футбольные тренеры Украины
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Банга»
Тренеры ФК «Химки-М»